Jan Bajkowski (zm. 1650) – biskup sufragan poznański, kanonik gnieźnieński
 Jan Bajkowski (1905–1942) – polski korporant, publicysta